Романтики:
 Романтики — приверженцы романтизма.
 «Романтики» — пьеса Э. Ростана.

См. также